Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 82 dans le monde.

 Route fédérale 82 en Allemagne
 U.S. Route 82 aux États-Unis
 Interstate 82 aux États-Unis 
 Route principale 82 en Finlande
  dans certains départements, en France
 Route 82 en Islande
 Route européenne 82 traversant le Portugal et l’Espagne
  dans plusieurs pays